Die A2 (bosnisch/kroatisch Autocesta bzw. serbisch Autoput) ist eine geplante Autobahn in Bosnien und Herzegowina. Sie soll von der kroatischen Grenze bei Orašje über Brčko nach Tuzla führen.

Weblinks 
 Karte mit dem geplanten Autobahn- bzw. Schnellstraßennetz der Föderation Bosnien und Herzegowina (JP Autoceste FBiH)
 Informationen auf motorways-exits.com

Autobahn in Bosnien und Herzegowina
A Bosnien2